De handreiking, Montfoort
 Verzetsmonument Voorburg
 Vredesmonument in Hiroshima
 Vredestempeltje van Rijs
 Vredesmonument (Doesburg), in de Nederlandse stad Doesburg
 Vredesmonument (Stramproy), Nederland